Воротынск — топоним.

Россия 
 Воротынск — посёлок городского типа в Бабынинском районе Калужской области.
 Воротынск — станция Московской железной дороги в посёлке Воротынск Калужской области. 
 Воротынск — село в Перемышльском районе Калужской области.
 Воротынск — село в Ливенском районе Орловской области.
 Воротынск — древнерусский город-крепость XII—XV веков.

См. также 
 Воротынцево
 Воротынец